Михаи́л Ме́льник:
 Мельник, Михаил Антонович (епископ Михаил; 1903—1955) — епископ РПЦ, епископ Дрогобычский и Самборский.
 Мельник, Михаил Вадимович (род. 1991) — российский прыгун на батуте.
 Мельник, Михаил Васильевич (род. 1957) — украинский актёр и режиссёр.
 Мельник, Михаил Георгиевич (1915—1969) — советский футболист
 Мельник, Михаил Минович (1911—1943) — Герой Советского Союза.